Jason Caffey – ex cestista statunitense
 Lee Roy Caffey – giocatore di football americano statunitense
 Mike Caffey – cestista statunitense